Kotafon peut désigner :
 les Kotafon, une population du Bénin
 le kotafon, une langue gbe.